Die Serie A 1979/80 war die 48. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 16. September 1979 und endete am 11. Mai 1980. Als Aufsteiger kamen Udinese Calcio, Cagliari Calcio und Pescara Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Inter Mailand und wurde damit Nachfolger der AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Juventus Turin und Torino Calcio. Über die Coppa Italia sicherte sich die AS Rom die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Pescara sowie die AC Mailand und Lazio Rom im Ergebnis eines Bestechungsskandals im Jahre 1980.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1979/80
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1979
Fußballsaison 1979/80